Малая Лекма́ — река в России, протекает в Белохолуницком и Омутнинском районах Кировской области. Устье реки находится в 6,5 км по левому берегу реки Большая Лекма. Длина реки составляет 17 км.

Исток реки в восточной части обширного болота Лекма в 30 км к северо-востоку от посёлка Чёрная Холуница. Река течёт на восток, всё течение проходит по ненаселённому заболоченному лесному массиву. Исток и первые километры течения находится в Белохолуницком районе, прочее течение в Омутнинском. Впадает в Большую Лекму у нежилой деревни Лекма.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100030146
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103014
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Белохолуницкого района
Реки Омутнинского района
Бассейн Вятки